Waiblingen ist ein deutscher Ortsname:
 Waiblingen, Stadt im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Waiblingen (Aalen), Stadtteil von Aalen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Waiblingen (Ostpr.), bis 1938 Rostken (Kirchspiel Baitkowen), Dorf im Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Rostki Bajtkowskie, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

siehe auch:
 Waibling, Ortsteil des Marktes Pilsting, Bayern
 Waiblingermoos, Ortsteil des Marktes Pilsting, Bayern